– żeńskie imię japońskie, jest też używane jako nazwisko.

Możliwa pisownia 
Narumi można zapisać, używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 鳴海, „szum morza”
 jako imię
 成美, „osiągnąć, piękno”
 成実, „osiągnąć, prawda”
 jako nazwisko
 成実
 成海
 鳴海

Znane osoby 
 o imieniu Narumi
 Narumi Kakinouchi (成美), japońska mangaka, animatorka, reżyserka i projektantka postaci
 Narumi Takahashi (成美), japońska łyżwiarka figurowa
 Narumi Takahira (成美), japońska seiyū
 Narumi Tsunoda (なるみ), japońska seiyū
 Narumi Yasuda (成美), japońska aktorka
 o nazwisku Narumi
 Riko Narumi (成海), japońska modelka i aktorka
 Takeshi Narumi (鳴海), japońska powieściopisarka i scenarzystka

Fikcyjne postacie 
 o nazwisku Narumi
 Kiyotaka Narumi (成実), bohater anime Lucky Star
 Takayuki Narumi (鳴海), główny bohater gry i anime Wieczność, której pragniesz
 Yui Narumi (成実), bohaterka anime Lucky Star

Zobacz też 
, czterdziesta z 53 stacji szlaku Tōkaidō

Żeńskie imiona japońskie